Гражданская коалиция — левоцентристская политическая коалиция в Аргентине.
 Гражданская коалиция — коалиция политических партий в Польше.